Shen – concetto della medicina cinese
Shen – amuleto tipico dell'esoterismo egizio
Shen – rapper italiano
Shen – antico stato cinese
Shen – (申) ramo terrestre dell'astrologia cinese
 Shen – campione giocabile nel videogioco League of Legends